Boreczek steht für:
 Schloss Boreczek, neugotisches Schloss in Boreczek, Gmina Borów, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

geografische Objekte in Polen:
 Boreczek (Biskupiec), Weiler in der Gmina Biskupiec, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Boreczek (Borów), Dorf in der Gmina Borów, Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien
 Boreczek (Brodnica), Dorf in der Gmina Brodnica, Powiat Śremski, Woiwodschaft Großpolen
 Boreczek (Małkinia Górna), Dorf in der Gmina Małkinia Górna, Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Masowien
 Boreczek (Sędziszów Małopolski), Dorf in der Gmina Sędziszów Małopolski, Powiat Ropczycko-Sędziszowski, Woiwodschaft Karpatenvorland

Siehe auch:
 Boreček, Ortsteil der Stadt Ralsko, Okres Česká Lípa, Liberecký kraj, Tschechien